Bösengraben ist ein geographischer Name:

 Bösengraben (Guggisberg), Siedlungsplatz der Gemeinde Guggisberg, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Bösengraben, deutscher Name von Hudi Graben, Ortsteil der Gemeinde Tržič (deutsch Neumarktl) im nördlichen Slowenien

 Bösengraben (Main), linker Zufluss des Obermains nach Kemmern, Landkreis Bamberg, Bayern

Siehe auch:
 Bösenbach